|}
Die Bahnstrecke Carmagnola–Bra ist eine normalspurige und eingleisige und elektrifizierte Nebenbahn in Italien.

Geschichte 
Der Bau einer Bahnstrecke von Carmagnola nach Bra wurde 1879 durch das Gesetz Nr. 5002 (sogenannte Legge Baccarini) genehmigt. Die Strecke wurde am 7. April 1884 eröffnet.

1935 wurde die Strecke mit dem 3600 V Dreiphasenwechselstrom-System elektrifiziert, 1973 wurde sie nach 3 kV-Gleichstrom gewandelt.

Ab der Fahrplanänderung vom 9. Dezember 2012 ist die Strecke Teil der Linie FM4 des städtischen Eisenbahnverkehrs von Turin.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 8.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Piemont